Ana de Austria y de Bohemia (Viena, 12 de abril de 1432-Eckartsberga, 13 de noviembre de 1462) fue duquesa de Luxemburgo en derecho propio, y landgravina de Turingia y de Sajonia como la esposa de Guillermo III de Turingia.

Biografía 
Era la hija mayor de Alberto II de Habsburgo de Austria, futuro emperador electo, y de Isabel de Luxemburgo, reina de Bohemia. Ella era la única descendiente del emperador Segismundo de Luxemburgo.

Su hermano póstumo, Ladislao (1440-1457) se convirtió en rey de Bohemia en su infancia, y luego también en rey de Hungría. Ana tenía una hermana menor, Isabel, quien se convertiría en reina consorte de Polonia y gran duquesa de Lituania.

El 2 de junio de 1446, la joven Ana contrajo matrimonio con  Guillermo "el Valiente" de Sajonia (1425-1482), landgrave de Turingia e hijo menor de Federico I de Sajonia, "el Belicoso".

A través de Ana, Guillermo se convirtió en duque de Luxemburgo en 1457 cuando el hermano de ella, Ladislao, murió sin haber tenido hijos. Sin embargo, sus derechos a Luxemburgo fueron disputados por Felipe III de Borgoña. En 1469, Guillermo concluyó que era imposible defender el ducado contra las fuerzas borgoñonas, y se retiró a Turingia —esto sucedió después de la muerte de Ana—.

Tuvieron dos hijas:

 Margarita de Turingia (1449 - 13 de julio de 1501): desposó a Juan Cicerón de Brandeburgo. Sus descendientes directos han sido electores de Brandeburgo, luego reyes de Prusia, y por último emperadores alemanes.
 Catalina de Turingia (1453 - 10 de julio de 1534): desposó al duque Enrique II de Münsterberg. Sus descendientes directos eran mayormente miembros de la alta nobleza de Bohemia.

Fallecimiento 
Ana falleció el 13 de noviembre de 1462, a los 30 años, en Eckartsberga.

Ancestros

Referencias

Bibliografía  
 Quirin, Heinz (1953), "Albrecht II.", Neue Deutsche Biographie , vol. 1, Berlin: Duncker & Humblot, pp. 154–155; (texto completo en línea)
 Krones, Franz von (1877), "Elisabeth (deutsche Königin)", Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) , vol. 6, Leipzig: Duncker & Humblot, pp. 9–22.
 Krones, Franz von (1875), "Albrecht IV. (Herzog von Österreich)", Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) , vol. 1, Leipzig: Duncker & Humblot, pp. 283–285.
 de Sousa, Antonio Caetano (1735). Historia genealogica da casa real portugueza . Lisbon: Lisboa Occidental. p. 147.
 Lindner, Theodor (1892), "Sigmund (Kaiser)", Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) , vol. 34, Leipzig: Duncker & Humblot, pp. 267–282.
 Quirin, Heinz (1953), "Barbara von Cilly", Neue Deutsche Biographie , vol. 1, Berlin: Duncker & Humblot, p. 581; (texto completo en línea).
 Brunner, Otto (1953), "Albrect III.", Neue Deutsche Biographie , vol. 1, Berlin: Duncker & Humblot, p. 169; (texto completo en línea).
 Wurzbach, Constantin, von, ed. (1860). "Habsburg, Beatrix von Nürnberg" . Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich [Enciclopedia biográfica del Imperio austríaco] . Vol. 6. p. 156 – via Wikisource.
 Huber, Alfons (1882), "Karl IV. (Kaiser)", Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) , vol. 15, Leipzig: Duncker & Humblot, pp. 164–169.
 Buchholz, Werner (1999). Pommern. Deutsche Geschichte im Osten Europas . Siedler. p. 149. ISBN 3886802728.
 Leuschner, Joachim (1969), "Herman II.", Neue Deutsche Biographie , vol. 8, Berlin: Duncker & Humblot, pp. 631–632; (texto completo en línea)
 Stülz, Jodok (1862). Zur Geschichte der Herren und Grafen von Schaunberg [Sobre la historia de los señores y condes de Schaunberg] . p. 86.

Nacidos en Viena
Duques de Luxemburgo
Landgraves de Turingia
Duquesas de Sajonia
Casa de Habsburgo
Nobles alemanas del siglo XV
Fallecidos en Sajonia-Anhalt